Termin -{PCPB}- ima više značenja.

 Pentahlorofenol monooksigenaza
 Karboksipeptidaza B2